Il barsboldia (barsboldia sicinskii ) era un grande dinosauro erbivoro, vissuto nel Cretaceo superiore (Maastrichtiano, circa 70 milioni di anni fa), appartenente agli ornitopodi. I suoi resti fossili sono stati ritrovati in Mongolia. Fu scoperto dal noto paleontologo Rinchen Barsbold e fu descritto nel 1981 da Marjanska e Osmolska.

Descrizione 
L'unico resto fossile noto di questo animale è uno scheletro incompleto noto con il numero di catalogo ZPAL MgD-1/110, comprendente nove vertebre dorsali, nove vertebre del bacino, quindici vertebre caudali, un ilio sinistro, parti di entrambi i pubi, alcune costole e alcuni frammenti delle zampe posteriori, con la colonna vertebrale in gran parte articolata. Le caratteristiche più peculiari dello scheletro risiedevano nelle spine neurali: esse erano molto alte, in particolare sopra il bacino; le estremità superiori delle spine neurali della parte iniziale della coda erano stranamente a forma di mazza, e potrebbero indicare un'età avanzata dell'esemplare.

Tassonomia 

Descritto per la prima volta nel 1981, questo animale è stato subito riconosciuto come un rappresentante degli adrosauri, i dinosauri a becco d'anatra caratteristici del Cretaceo superiore. Inizialmente Barsboldia venne attribuito ai lambeosauri, ovvero gli adrosauri dotati di grandi creste cave, ma in seguito (Prieto-Marquez, 2011) venne chiarito che questo animale era in realtà un saurolofino (adrosauro dal cranio piatto) dalle vertebre insolitamente alte.

Note

Bibliografia 
 Maryańska, Teresa; and Osmólska, Halszka (1981). "First lambeosaurine dinosaur from the Nemegt Formation, Upper Cretaceous, Mongolia". Acta Palaeontologica Polonica 26: 243–255.
 Prieto-Márquez, Albert (2011). "A Reappraisal of Barsboldia sicinskii (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Late Cretaceous of Mongolia". Journal of Paleontology 83 (3): 468–477.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 http://www.paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=checkTaxonInfo&taxon_no=38771
 http://www.duiops.net/dinos/barsboldia.html

Ornitopodi